Šestajovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Šestajovice (okres Náchod)
 Šestajovice (okres Praha-východ)